Orange Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Orange Township (Clark County, Illinois)
 Orange Township (Knox County, Illinois)
 Orange Township (Fayette County, Indiana)
 Orange Township (Noble County, Indiana)
 Orange Township (Rush County, Indiana)
 Orange Township (Black Hawk County, Iowa)
 Orange Township (Clinton County, Iowa)
 Orange Township (Guthrie County, Iowa)
 Orange Township (Lincoln County, Kansas)
 Orange Township (Pawnee County, Kansas)
 Orange Township (Ionia County, Michigan)
 Orange Township (Kalkaska County, Michigan)
 Orange Township (Minnesota)
 Orange Township (New Jersey)
 Orange Township (North Dakota)
 Orange Township (Ashland County, Ohio)
 Orange Township (Carroll County, Ohio)
 Orange Township (Cuyahoga County, Ohio)
 Orange Township (Delaware County, Ohio)
 Orange Township (Hancock County, Ohio)
 Orange Township (Meigs County, Ohio)
 Orange Township (Shelby County, Ohio)
 Orange Township (Pennsylvania)